Ngata, premier Tuʻi Kanokupolu
 Apirana Ngata (1874-1950), homme politique et avocat néo-zélandais ;
 Heremaia Ngata (1971-), footballeur néo-zélandais.
 les Ngata, un peuple de République démocratique du Congo